El torneig de Hobart 2010, també conegut com a Moorilla Hobart International 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 17a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 16 de gener de 2010 al Hobart International Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual femení
 Quadre doble femení

2010
WTA Tour 2010